Current Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Current Township (Dent County, Missouri)
 Current Township (Texas County, Missouri)